Piełym – rzeka w Rosji

Miejscowości w Rosji:
 Piełym – osiedle typu miejskiego w obwodzie swierdłowskim
 Piełym – wieś, dawniej miasto, w obwodzie swierdłowskim
 Piełym – wieś w Kraju Permskim